Sterzel steht für
 Johann Traugott Sterzel (1841–1914), deutscher Paläontologe
 Kurt Sterzel (1876–1960), deutscher Elektroingenieur und Unternehmer
 Renate Wittern-Sterzel (* 1943), deutsche Medizinhistorikerin

 Koch & Sterzel
 Montagehalle Koch & Sterzel
 eine Mensurverletzung, siehe Schmiss
Siehe auch:
 Sterzl